Wojciech Kubiak (1841-1899) – polski ksiądz katolicki, rektor Seminarium w Warszawie
 Wojciech Kubiak (1930-2013) – polski inżynier, samorządowiec
 Wojciech Kubiak (ur. 1951) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Wojciech Kubiak – polski gitarzysta i wokalista
 Wojciech Kubiak (ur. 1978) – polski malarz